Светлячо́к — обиходное название насекомых-представителей семейства Светляки.

 «Светлячок» — журнал для детей младшего возраста, издавался в Москве с 1902 по 1916 гг. Редакторы-издатели М. Ф. Лидерт, А. А. Федоров-Давыдов.
 «Светлячок» — советский мультипликационный журнал для маленьких детей, выпускался студией «Союзмультфильм» с 1960 по 1968 год. Выпуски:
 «Светлячок № 1» (1960)
 «Светлячок № 2» (1962)
 «Светлячок № 3» (1963)
 «Светлячок № 4» (1963)
 «Светлячок № 5» (1964)
 «Светлячок № 6» (1965)
 «Светлячок № 7» (1966)
 «Светлячок № 8» (1968)
 «Светлячок» — советский мультфильм 1978 года.. Входит в состав 10-го выпуска мультипликационного журнала «Весёлая карусель».
 «Светлячок» — российский мультфильм 2002 года.
 «Светлячок и росинка» — советский мультфильм 1978 года.
 «Светлячок» — американский научно-фантастический сериал США, транслировавшийся в 2002—2003 годах.
 Светлячок — персонаж DC Comics.

См. также 
 Firefly
 Светляк (значения)